Ел Естерон има више значења:

 Ел Естерон (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Естерон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Естерон, Ел Ехидо (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику